Dynomene är ett släkte av kräftdjur. Dynomene ingår i familjen Dynomenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Dynomene